Ульпиана () — древнеримский город в Мёзии (ныне в Косове).

Город упоминается ещё в трудах географа Страбона под названием «старый город». Ульпиана была названа по имени императора Марка Ульпия Траяна. Этот город являлся важнейшим перевалочным пунктом на дороге, соединяющей Эгейское море и Дунай и дорогу, ведущей от Адриатики вниз по течению Дуная к Ратиарию. Неподалеку от Ульпианы располагались многочисленные серебряные рудники.

Notitia Dignitatum сообщает, что в городе находился римский гарнизон. Реформа областной администрации при Диоклетиане сделала Ульпиану столицей новообразованной провинции Дардания и местом жительства епископа. В 479 году город был разграблен и разрушен 3 тысячами готов во главе с Теодорихом Великим. Византийский историк Марцеллин Комит сообщает, что некий дарданский город был сильно поврежден землетрясением в 518 году. Возможно это была Ульпиана. При Юстиниане I по сообщению Прокопия Кесарийского:
«В области дарданов был древний город, по имени Ульпиана. Стены этого города разваливались и были вообще непригодны. Большую часть их император разрушил [и выстроил новые], придал этому городу много других украшений и, доведя его до того прекрасного вида, в каком он является теперь, назвал его Юстинианой Секундой; последним словом римляне обозначают „Второй“.»

В VI веке город, по всей видимости, был разрушен славянами. Современными археологами на территории Ульпианы были найдены многочисленные монеты, барельефы, фундаменты зданий.

Примечания

Литература 
 B. Bavant. «La ville dans le Nord de l’Illyricum» dans Villes et peuplement dans l’Illyricum protobyzantin. Rome. 1984. p. 247.
 Прокопий Кесарийский. О постройках.

Города Древнего Рима
Археологические объекты в Сербии
Археология в Косово